Die Scottish Football League Division One wurde 1965/66 zum 66. Mal ausgetragen. Es war zudem die 69. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 25. August 1965 und endete am 7. Mai 1966. In der Saison 1965/66 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 21. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1966/67. In diesem europäischen Wettbewerb gewann Celtic das Finale mit 2:1 gegen Inter Mailand. Dadurch hat sich diese Mannschaft als die Lisbon Lions in der Geschichte verewigt und wurde die erste britische Klub, der einen offiziellen europäischen Wettbewerb gewann. Die Dritt-, Viert- und Fünftplatzierte, der FC Kilmarnock, Dunfermline Athletic und Dundee United qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierten sich die Glasgow Rangers für den Europapokal der Pokalsieger. Die Rangers erreichten dabei das Finale gegen den FC Bayern München das mit 0:1 nach Verlängerung verloren wurde. Morton und Hamilton Academical stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönige wurden mit jeweils 31 Treffern Joe McBride von Celtic Glasgow und Alex Ferguson von Dunfermline Athletic.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1965/66 bei statto.com
 Scottish Division One 1965/66 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1965/66
1965 66